Voici la liste des planètes mineures numérotées de 400001 à 401000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 400001 à 401000

400001-400100

400101-400200

400201-400300

400301-400400

400401-400500

400501-400600

400601-400700

400701-400800

400801-400900

400901-401000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000